Galata – dzielnica Stambułu
 Galata – miejscowość na Cyprze
 Galata – monastyr prawosławny w Jassach w Rumunii